Aegopodium tenera är en flockblommig växtart som beskrevs av Yoshitaka Yabe. Aegopodium tenera ingår i släktet kirskålssläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kirskålssläktet
tenera